James Carter ou Jimmy Carter peuvent désigner :

Personnalités 
  (1894-1953), homme d'affaires et homme politique américain, père de Jimmy Carter.
 James Lewis Carter Ford (1920-2013), bluesman américain.
 Jimmy Carter (1923-2014), boxeur américain.
 James Earl Carter, Jr, couramment appelé Jimmy Carter (1924-), président des États-Unis de 1977 à 1981.
 James Carter (né en 1964), basketteur portoricain.
 James Carter (né en 1969), saxophoniste américain.
 James Carter (né en 1978), athlète américain.

Titre 

 Jimmy Carter Syndrome est le quatrième album de Jay Munly publié en .

Pseudonyme 

 James Carter, n'est pas un pseudonyme de Frédéric Dard, mais celui de Paul Baulat de Varennes.

Bateau 
 , un sous marin nucléaire de la marine américaine.

Nom de plume
Homonymie de bateaux